Тауруп:

 Тауруп Второй — хутор в Кущевском районе Краснодарского края.
 Тауруп Первый — хутор в Кущевском районе Краснодарского края.

См. также 
 Таурупе